La Coppa della Germania Est 1987-88 fu la trentasettesima edizione della competizione.

Turno preliminare

1º turno

2º turno

Ottavi

Quarti

Semifinali

Finale

Voci correlate 
 DDR-Oberliga 1987-1988

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
Coppa della Germania Est